

Patronyme 

 Alessandro Pierini (1973-), footballeur italien.
 Nicholas Pierini (1998-), footballeur italien.

Entomologie 
 Les Pierini, tribu de papillons de la famille des Pieridae.